3-FPM
FPM, stopa u minuti
FPM DRAM